Swezey kan som auktorsförkortning betyda:

 Otto Herman Swezey
 Goodwin Deloss Swezey

Robotskapade auktorsförkortningar